Gangsta's Paradise (album), album van Coolio uit 1995
 Gangsta's Paradise (single), single van Coolio en LV uit 1995